Francisco de Paula Bucarelli – nobile e militare spagnolo
 Lorenzo Bucarelli – cestista italiano
 Palma Bucarelli – critica d'arte, storica dell'arte, museologa funzionaria italiana